Paracolurella är ett släkte av hjuldjur. Paracolurella ingår i familjen Lepadellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Paracolurella